Sabaudia ou Sabáudia peut faire référence à :

Toponymie
au 
 Sabáudia, municipalité dans l'État du Paraná.
en 
 Sabaudia, une commune dans la province de Latina, dans la région Latium
en Pologne
 Sabaudia, un village dans la voïvodie de Lublin.

Voir aussi
 Sapaudie (en latin Sabaudia ou Sapaudia), territoire incluant l'actuelle Savoie.